Le patronyme néerlandais Blondeel est dérivé comme diminutif du surnom  (du :nl:blond), donc pour quelqu'un aux cheveux blonds, voire roux. En français il correspond à .

Il s'agit d'une variante du patronyme .

Patronyme 

 Karel Blondeel, triathlète belge
 Lancelot Blondeel (1498-1561) peintre flamand

Patronyme flamand